Финал Кубка УЕФА 1983 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1982/83, 12-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 4 мая на стадионе «Эйзель» в Брюсселе. Ответный матч состоялся 18 мая на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. В матче встретились бельгийский «Андерлехт» и португальская «Бенфика».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1982/1983

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

Финалы Лиги Европы УЕФА
Футбол в Европе в 1983 году
Май 1983 года
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Бенфика»
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне
Международные соревнования по футболу в Бельгии
Международные соревнования по футболу в Португалии
События 4 мая
События 18 мая
Спорт в Бельгии в 1983 году
Спорт в Португалии в 1983 году